Ödlekallor (Sauromatum) är ett släkte av kallaväxter. Ödlekallor ingår i familjen kallaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kallaväxter

es:Sauromatum